

Patronyme

 Carmelina Moscato, (1984- ) est une joueuse de football (de soccer) canadienne ;
 Vincent Moscato, (1965- ), est un ancien international de rugby à XV français.

Œnologie 
 Le moscato est une sorte de vin doux, liquoreux et mousseux par les amateurs.